Alto Porã (Ivaiporã) - distrito do município brasileiro de Ivaiporã;
Alto Porã (Pedregulho) - distrito do município brasileiro de Pedregulho;

Desambiguações de topônimos